Kunołazy (Hemigalinae) – podrodzina ssaków drapieżnych z rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w południowo-wschodniej Azji.

Systematyka 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Cynogale  – mampalon – jedynym przedstawicielem jest Cynogale bennettii  – mampalon wydrowaty
 Chrotogale  – łaszak – jedynym przedstawicielem jest Chrotogale owstoni  – łaszak annamicki
 Hemigalus   – kunołaz – jedynym przedstawicielem jest Hemigalus derbyanus  – kunołaz pręgowany
 Diplogale  – kunołaziec – jedynym przedstawicielem jest Diplogale hosei  – kunołaziec czarno-biały

Uwagi

Przypisy

Bibliografia